Schlesiengrube bezeichnet:

 Chropaczów, deutscher Name der polnischen Stadt (1909–1922 und 1939–1945)
 Kopalnia Węgla Kamiennego Śląsk, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Oberschlesien